Bianca (Disney), een personage uit de Disneyfilm De Reddertjes
 Bianca (film), een Italiaanse film uit 1984
 Bianca (Pokémon)
 Bianca (maan), een maan van Uranus
 Bianca (voornaam), een meisjesnaam
 Bianca, de naam van het paard van Sinterklaas in de jaren 50.
 Bianca C (schip, 1959)

Zie ook 
 Blanca (doorverwijspagina)